Rádio Serrana é uma estação de rádio brasileira com sede em Bento Gonçalves, RS. Pertence à Rede Serrana de Comunicações (RSCOM) e opera na frequência 1070 kHz AM. Seu antigo nome era Rádio Bento e, posteriormente, foi renomeada para Rádio Viva. A rádio conta com uma antena no Morro da Antena, no Vale dos Vinhedos. Com uma programação eclética e popular, os ouvintes são premiados com várias promoções e a notícia com credibilidade.

Comunicadores
 Mauri Hoff (Marujo)
 Pedro Vitor Rizzo
 Silvio Casagrande
 Itair Baldissera
 Antônio Garcia
 Cláudio Dorneles
 Bruno Mezzomo (Unidade Móvel)

Direção
 Diretor Superintendente: Carlos Domingos Piccoli
 Diretor Operacional: Marcos Dytz Piccoli
 Diretor Web: Marcelo Dytz Piccoli
 Editor Jornalismo: Rogério Costa Arantes
 Coordenador Artístico: Airton Ferreira

Redes sociais 
 Aplicativo Rádio Amizade 1070
 Facebook: facebook.com/radioamizade1070

Amizade
Estações de rádio fundadas em 1986